Geneticus, een bioloog die onderzoek doet naar genetica
 Klinisch geneticus, medisch specialist die zich bezighoudt met het onderzoeken en diagnostiek van erfelijke aandoeningen